Victoria della Rovere (Pésaro, 7 de febrero de 1622-Pisa, 5 de marzo de 1694) fue gran duquesa de Toscana por su matrimonio con Fernando II de Médici. Fue la última representante de la familia de los Della Rovere, duques de Urbino, y sería la heredera de Francisco María II, su abuelo, que le dejó su fortuna y los ducados de Rovere y Montefeltro. Urbino se reincorporó a los Estados Pontificios.

Biografía 
Victoria fue la hija de Federico Ubaldo della Rovere, duque de Urbino por abdicación de Francisco María II. La temprana muerte de Federico puso de nuevo al viejo duque en el trono, ya sin ningún heredero varón. En 1625 devolvió el feudo de Urbino al papa y se retiró a sus posesiones familiares. Mientras su madre, Claudia de Médici, contraería nuevo matrimonio con el archiduque y conde del Tirol, Leopoldo V de Habsburgo.

Con solo un año, Victoria fue prometida a su primo, Fernando II de Médici, y enviada a la corte florentina para ser educada. El matrimonio se hizo efectivo en 1633 y la novia incluyó en su dote los tesoros y obras de arte de los Della Rovere, que pasaron a engrosar las colecciones de los Uffizi.

La joven princesa pasó buena parte de su infancia en el convento de Crocetta, donde recibió una educación muy conservadora, que se haría notar en su más avanzada edad, dominada por sacerdotes que la enfrentaron con su marido, de talante más liberal. El matrimonio se consumó en 1639, y en diciembre de ese año nació Cosme, que vivió solo dos días; al año siguiente (1640), Victoria daba a luz un niño muerto. Finalmente, en 1642 nació el esperado heredero, el futuro Cosme III de Médici. Sin embargo, la relación entre los dos cónyuges era cada día peor, y se rompió definitivamente cuando la duquesa descubrió a su esposo en la cama con un paje de la corte. A partir de entonces ambos vivirían separados, exceptuando una breve reconciliación en 1659, de la que sería fruto un nuevo hijo, el cardenal Francisco María de Medici, nacido en 1660.

En 1670 falleció Fernando II. Su hijo y sucesor, Cosme III, se había casado con Margarita Luisa de Orleans, prima del rey de Francia, Luis XIV. Pronto se desarrolló una abierta hostilidad entre la nueva gran duquesa y la madre del soberano, que se alineó con Victoria, a quien dio parte en los asuntos del estado, incluyéndola en su Consejo Privado. Margarita, después de diversos incidentes y sintiéndose postergada, llegó a un acuerdo con su marido, del que se separó en 1675 para volver a Francia, de donde no regresaría jamás, aunque vivió hasta 1721. La educación de los jóvenes príncipes Fernando María, Ana María Luisa y Juan Gastón, quedó a cargo de su severa abuela.

Victoria della Rovere pasó sus últimos años a caballo entre el convento de Montalve, conocido como Villa La Quiete, y la Villa Médici de Poggio Imperiale, adonde fueron a parar parte de las colecciones sus antepasados. Murió en el Palacio Ducal de Pisa y está enterrada en la florentina Basílica de San Lorenzo. Los ducados de Rovere y Montefeltro pasaron a su segundo hijo, el cardenal Francisco María.

Antepasados

Referencias

Bibliografía 
 Franco Cesati, Los Medicis. Historia de una dinastía europea, Ed. Mandragora, Florencia (1999), ISBN 88-85957-38
 Massimo Winspeare, Los Medici. La Edad de Oro del Coleccionismo Ed. Sillabe, Livorno (2000), ISBN 88-8347-056-7
 Acton, Harold, The Last Medici, Macmillan, Londres, (1980), ISBN 0-333-29315-0
 Young, G.F, The Medici: Volume II, John Murray, (1920)

Enlaces externos 

Fallecidos en Pisa
Sepultados en la Basílica de San Lorenzo (Florencia)
Della Rovere
Nacidos en Pésaro
Grandes duquesas consortes de Toscana con los Médici
Duquesas consortes del siglo XVII